Вачик Егиазарян:
 Вачик Егиазарян (род. 1992) — армянский футболист.
 Вачик Егиазарян (род. 1991) — армянский борец греко-римского стиля.